Dorp steht für:
 Dorp (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal-Elberfeld
 Bürgermeisterei Dorp, Stadt, heute zu Solingen gehörig

Dorp ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst van Dorp (1920–2003), deutscher Architekt
 Ewald Fischer-Dorp (1899–1991), deutscher Richter
 Fred van Dorp (* 1938), niederländischer Wasserballspieler
 Günter vom Dorp (* 1950), deutscher Hörfunkmoderator
 Lizzy van Dorp (1872–1945), niederländische Juristin, Frauenrechtlerin und Politikerin
 Martin Dorp (Maarten van Dorp; um 1485–1525), niederländischer Humanist und Theologe
 Philips van Dorp (1587–1652), niederländischer Admiral
 Simon van Dorp (* 1997), niederländischer Ruderer
 Tony Van Dorp (1936–2010), US-amerikanischer Wasserballspieler
 Wianka van Dorp (* 1987), niederländische Ruderin